Тлателпа има више значења:

 Тлателпа (Тенанго дел Аире), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Тлателпа (Јаукемекан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Тлателпа (Закателко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику